Кинокефалы, киноцефалы (), псоглавцы, песьи главы, песьеглавцы, песиголовцы — зооморфные персонажи из культуры разных народов, имеющие человеческое тело и голову собаки, волка, шакала или гиены.

В Русском православии почитались наравне с другими святыми. Иконы с их изображениями находились во многих церквях. Были запрещены, удалены отовсюду и забыты.

Свидетельства 
Рассказы о народе псоглавцев встречаются у античных писателей: Гесиода, Геродота, Ктесия, Мегасфена, Плиния Старшего и др. Согласно им, кинокефалы жили в Индии, Ливии, Эфиопии, Скифии — на границах тогдашней ойкумены. Аристотель в Истории животных упоминает кинокефалов в ряду обезьян, что исследователи трактуют как описание павианов (ср. Бабуин: Papio cynocephalus).

Гесиод упоминает «песиголовцев надменных» в числе потомства Геи-Земли, в одном ряду с массагетами и пигмеями.

Согласно свидетельствам, хотя голова у них была собачья, всё остальное тело было целиком человекоподобно. Они пользовались инструментами и оружием, а также носили одежду — что дало возможность средневековым теологам утверждать, что душа у них есть, ведь стыд — это результат дарованной Господом души.

Встречаются упоминания о них у индийских, персидских, египетских, и даже китайских и зулусских авторов. Из византийских источников псоглавцы перешли в древнерусские сказания. В средневековье о них писали Блаженный Августин, Плано Карпини, Порденоне и Марко Поло. Области, отмеченные как «населённые псоглавцами», присутствовали на средневековых картах.

С расширением границ мира в эпоху Великих географических открытий кинокефалы «перекочевали» на Молуккские острова, в Индонезию и в Америку — Христофору Колумбу, в частности, рассказывали о племени каннибалов с пёсьими головами (ими оказались караибы). Последние свидетельства очевидцев относятся к XVIII в.

«Кинокефалов, или песьеглавцев первоначально помещали в Африке, позднее на картах XII—XIII вв. они перемещаются на север Азии. На Севере кинокефалы впервые появляются в контексте эсхатологических пророчеств Псевдо-Мефодия Патарского. Они составляют одно из подразделений апокалиптического войска Гога и Магога (т. н. яфетические солдаты). На карте Генриха Майнцского читаем легенду: „Рифейские горы — граница Азии и Европы; река Танаис. Здесь живут мерзкие люди Грифа, кинокефалы“. На Эбсторфской карте мира песьеглавец вооружён луком и стрелой, рядом значится легенда: „Кинокефалы зовутся так, потому что у них пёсьи головы и личина; одеждой им служат звериные шкуры, а голос их — собачий лай“. На карте мира 1550 г. просвещённого французского картографа Пьера Деселье (Дьепская картографическая школа) на северо-востоке „Московии“ в области „Colmogora“ помещена миниатюра русского охотника-промысловика (или эсхатологического бойца Гога и Магога), одетого в шкуры, вместо лука и стрел в руках у него уже ружьё, но вместо лица по-прежнему пёсья морда. В англо-нормандской картографической традиции песьеглавцы перемещаются с северо-востока в Индию и в Африку».

Существует письменное свидетельство архидьякона Павла Алеппского, который, находясь в Москве во второй половине XVII века, участвовал в обряде «чина омовения мощей». Перечисляя различные реликвии Благовещенского собора, он описал лобызаемую пёсью голову святого Христофора: Вот названия мощей тех святых, которые мы могли удержать в памяти: <…> глава мученика Христофора с лицом точь-в-точь как у собаки, с длинным ртом; она тверда как кремень — наш ум был поражён изумлением: тут нет места сомнению!

Известные собакоголовые персонажи 
 Анубис — древнеегипетский зооморфный бог
 Святой Христофор — христианский святой, согласно одной из версий жития, принадлежал к подобному собакоголовому племени, жившему на границах империи. Согласно другой — собачья голова была дарована ему Богом в ответ на молитвы, чтобы противостоять искушениям. (Подробнее см. статью).
 Полкан — русский богатырь, представленный в былинах как кентавр, иногда изображённый и с пёсьей головой.
 Аралезы — армянские боги-псоглавцы, которые могли лизанием ран павших в бою возвращать их к жизни.

 Святые Ахракас и Аугани — двое святых с собачьей головой описаны в житие коптского святого Меркурия Абу-Сефейна, которому они верно служили и везде сопровождали, их изображения запечатлены на иконе XVIII века в Коптском музее.

См. также 
 Киноиды
 «Псоглавцы» — исторический роман Алоиса Ирасека, к. XVII — н. XVIII вв. о ходах-казаках — чешских порубежниках, называемых этим прозвищем за их огромных охотничьих псов.
 «Псоглавцы» — к/ф, Чехословакия, 1955.
 «Псоглавцы» — опера Коваржовица
 «Псоглавцы» — роман Алексея Иванова, 2011
 Кино(с)кефалия — долина в Этолии, (см. Битва при Киноскефалах).
 Ликантропия
 Кэпкэуны — кинокефалы в румынской мифологии.
 Гноллы
 «Синевир»
 Песиголовцы — одна из детских группировок в игре Мор. Утопия.
 Гипертрихоз — мед. версия, прообраза св. Христофора-кинокефала.

Литература 
 Рыбаков В. В. Хроника Адама Бременского и первые христианские миссионеры в Скандинавии. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 225—242. ISBN 978-5-9551-0242-9.
 David Gordon White, «Myths of the Dog-Man».

Примечания

Литература 
 
 Псоглавцы в аналитическом сводном каталоге фольклорных сюжетов
 «Псоглавцы» Алексей Иванов (под псевдонимом Алексей Маврин), 2011

Ссылки 

 Псоглавцы в журнале «Лучшие компьютерные игры»
 Средневековые изображения
 Армянские изображения
 Англ. статья с латинскими выдержками

Киноцефалы
Криптиды-гуманоиды
Мифические животные-гибриды
Мифические народы